Baccara
 Baccara, spanyol női duó
 Baccara, 1977-es első albumuk

Baccarat
 baccarat, kaszinókban játszott kártyajáték
 Baccarat, település Meurthe-et-Moselle megyében, Franciaországban
 Baccarat, 18. században alapított francia üveggyár Párizsban
 Baccarat, 1919-es német némafilm
 A boldogság ára (Baccarat), 1935-ös francia játékfilm